Conservatorio Giuseppe Verdi di Como
Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano
Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino
Istituto superiore di studi musicali Giuseppe Verdi di Ravenna